A meztelen csobbanás (közismert angol nevén skinny dipping) egy, a 21. században elterjedt tevékenység. Lényege, hogy két ember (általában egy férfi és egy nő) teljesen meztelenül (mindenféle fürdőruha nélkül), meglehetősen intim és erotikus célzattal fürdik egy szabadtéri medencében. A dolog lényege, hogy a két fél között még ne legyen partneri (házastársi, élettársi vagy kapcsolati) viszony. Ezen tevékenység általában hatalmas löketet ad a kapcsolatnak, és az esetek 90%-ában szexszel fejeződik be (akár a medencében, akár azon kívül). A tevékenység főként alkonyat után közkedvelt, ekkor ugyanis kevéssé láthatják mások.

A skinny dipping során normális úszó gyakorlatokat is végre lehet hajtani, de sokan inkább szexuális fantáziájuktól fűtve egymással vannak elfoglalva a vízben. A tevékenység Amerikából terjedt el, főként a tinédzserek és a 20-30 évesek körében. A növekvő népszerűségben közrejátszhat, hogy főként szabadtéren történik a meztelen fürdőzés, ami a legtöbb országban illegális (bár saját telken sokszor megengedett). Még extrémebb és büntetendő formája a közterületen (uszodában, strandon, hotel medencéjében vagy akár tóban) történő "csobbanás".

Ezen elfoglaltság megjelenik a The Sims 3 számítógépes játékban is, ahol nagy medencében és jakuzziban egyaránt lehet csinálni, természetesen az aktus cenzúrázva van.

A skinny dipping napjainkban az LMBT-párok körében is növekvő népszerűségnek örvend, továbbá a naturisták már csoportosan is rendeznek meztelen merülést. Magyarországon egyelőre nem örvend akkora népszerűségnek.

Úszás